

Persone 
 Leonid Georgievič Mel'nikov (1906-1981) – politico sovietico
 Leonid Mel'nikov (1965) – sciatore russo